Dussault ist der Familienname folgender Personen:

 Dominique Dussault, französische Chansonsängerin
 Joseph-Daniel Dussault (1864–1921), kanadischer Organist
 Karl Dussault (1860–1930), deutscher Maler
 Rebecca Dussault (* 1980), US-amerikanische Skilangläuferin